В прикладной математике, тестовые функции, известные как искусственные ландшафты, являются полезными для оценки характеристик алгоритмов оптимизации, таких как:
 Скорость сходимости.
 Точность.
 Робастность.
 Общая производительность.
В статье представлены некоторые тестовые функции с целью дать представление о различных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться при преодолении подобных проблем.

В статье представлены общая формула уравнения, участок целевой функции, границы переменных и координаты глобального минимума.

Тестовые функции для одной цели оптимизации

Тестовые функции для условной оптимизации

Тестовые функции для многокритериальной оптимизации

См. также 
 Функция Химмельблау
 Функция Растригина
 Функция Розенброка

Литература 
 Пантелеев А. В., Метлицкая Д. В., Е.А. Алешина Методы глобальной оптимизации. Метаэвристические стратегии и алгоритмы // М.: Вузовская книга. 2013. 244 с. ISBN 978-5-9502-0743-3
 Сергиенко А. Б. Тестовые функции для глобальной оптимизации.

Ссылки 
 Тестирование алгоритмов многомерной оптимизации

Примечания 

Выпуклая оптимизация
Теория оптимизации
Типы функций